Беляевка — село в Оханском городском округе Пермского края России.

Географическое положение 
Село расположено на правом берегу Камы на расстоянии примерно 27 километров по прямой на юг от города Оханск.

История 
Село основано в 1672 году. Изначально оно было деревней, принадлежавшей Строгановым, позднее князьям Голицыным. Первая церковь появилась в 1715 году, ныне в селе действует Рождество-Богородицкая церковь, построенная в 1835 году. С 2006 по 2018 год являлось центром сельского поселения Оханского района. После упразднения обоих муниципальных образований стала рядовым населённым пунктом Оханского городского округа.

Климат 
Климат умеренно континентальный. Наиболее тёплым месяцем является июль, средняя месячная температура которого 17,4—18,2 °C, а самым холодным январь со среднемесячной температурой −15,3…−14,7 °C. Продолжительность безморозного периода 110 дней. Снежный покров удерживается 170—180 дней.

Население 
Постоянное население составляло 840 человек (93 % русские) в 2002 году, 688 человек в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Оханского района